Ойконим

 Джепар-Берды —  прежнее название села Дружное в Симферопольском районе Крыма
 Джепар-Берды — исчезнувшее село в  Ленинском районе Крыма